Šešuolėliai sind zwei Dörfer in der Rajongemeinde Širvintos, Litauen:

 Šešuolėliai I, Dorf mit dem Gutshof
 Šešuolėliai II, Dorf mit der Kirche